Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Balázs Taróczy 3-6, 6-3, 10-8.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez o  Andrés Gómez /  Juan Núñez
 Ross Case /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Jan Kodeš /  Balázs Taróczy (finale)
 John Feaver /  John James (secondo turno)

 Ángel Giménez /  Jairo Velasco, Sr. (quarti di finale)
 Tony Giammalva /  Chris Lewis (quarti di finale)
 José Luis Clerc /  Ricardo Ycaza (semifinali)
 Per Hjertquist /  Steve Krulevitz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1980